John Folger ist der Name folgender Personen:

*John Clifford Folger (1893–1981), US-amerikanischer Diplomat
John Hamlin Folger (1880–1963), US-amerikanischer Politiker